Niemcy:
 Freilingen – dzielnica gminy Baar w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Mayen-Koblenz
 Freilingen – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Westerwald